Rhabdosoma är ett släkte av kräftdjur. Rhabdosoma ingår i familjen Oxycephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Rhabdosoma